

Geografia
 Tresco – isola dell'arcipelago delle Scilly (Regno Unito)
 Tresco – località dello stato di Victoria (Australia)

Industria
 Tresco AG – ditta svizzera
 Tresco Engineering – ditta belga

Marina
 RNAS Tresco – base navale a Tresco (Isole Scilly)
 Tresco – carta navale elettronica prodotta dalla Tresco Engineering

Persone
 Tresco – soprannome del giocatore di cricket Marcus Trescothick